The Base () — неонацистская военизированная группировка белых сепаратистов. Действует, среди прочего, в США, Канаде, Австралии и Южной Африке. Выступает за формирование отдельных государств для белых. Действует при помощи терроризма и попыток насильственного свержения существующих правительств. Примыкает к движению «выживальщиков»; организует «лагеря ненависти».

Была создана в июне 2018 года гражданином США Ринальдо Наззаро, также известного под псевдонимами «Нормандское Копьё» () и «Римский Волк» (). По данным ФБР, в 2018 году Наззаро со своей женой, гражданкой России, переехал из Нью-Йорка в Санкт-Петербург, откуда продолжает руководить работой организации.

ФБР описывает The Base как «расово мотивированную военизированную экстремистскую группу», которая «стремится свергнуть правительство США, спровоцировать расовую войну и основать государство для белой расы».

Известные участники

Ринальдо Наззаро 
Наззаро — владелец компании по оказанию охранных услуг Omega Solutions International LLC. Сторонник движения «превосходства белых» и член «», который ставит своей целью создание отдельного государства белых в северо-западных штатах США. Женат на российской гражданке. По данным ФБР и BBC, с 2018 года проживает в Санкт-Петербурге (Россия).

Ричард Тобин 
В сентябре 2019 года члены группы совершили нападения на синагоги в Расине, штат Висконсин и Хэнкоке, штат Мичиган . Согласно результатам расследования, организатором нападений стал некий Ричард Тобин; непосредственное нападение совершили другие члены группы по его заданию. Тобин назвал эти действия «Операция Хрустальная ночь».

Патрик Мэтьюз 
16 августа 2019 года из вооруженных сил Канады был уволен капрал Патрик Мэтьюз (он же Dave Arctorum или coincidence detector). Мэтьюз пытался организовать ячейку The Base и Atomwaffen в Манитобе.

Его также обвинили в установке плакатов для запугивания местных антифашистов. Плакаты с надписью «Сохрани свою расу, присоединяйся к Базе» () начали появляться в Манитобе в июле 2019 года. Местные журналисты обнаружили, что Мэтьюз проходил подготовку в тренировочном лагере в Джорджии (США) . 19 августа сотрудники канадской полиции обыскали его дом в Манитобе и конфисковали оружие. 24 августа он скрылся и был уволен из армии. Автомобиль Мэтьюза был найден недалеко от границы в Пайни, Манитоба; предполагалось, что после этого он незаконно въехал в Соединенные Штаты. Возможно, Мэтьюзу помогала ячейка Базы в Миннесоте. В январе 2020 года Мэтьюз и его сообщники Брайан М. Лемли и Уильям Билбро были арестованы ФБР в Мэриленде. Их обвиняют в изготовлении штурмовых винтовок и ДМТ. Им грозит максимальный срок в 10 лет за преступления с применением огнестрельного оружия, включая перевозку пулемёта.

См. также 
 Atomwaffen Division

Примечания 

 
Организации, основанные в 2018 году
Неонацистские организации
Праворадикальные террористические организации
Группы ненависти